Kreisiraadio (Крейзирадио, англ. CrazyRadio, «Сумасшедшее радио») — эстонское юмористическое трио, в состав которого входят Ханнес Вырно (Hannes Võrno), Пеэтер Оя (Peeter Oja) и Тармо Лейнтамм (Tarmo Leinatamm).

Участники комедийного коллектива вместе с 1993 года, периодически ставят юмористические сценки на радио- и телевизионных шоу. Сюжеты сценок включают в себя комические ситуации о вымышленном виде спорта «стоунбол» (англ. stoneball, "бросание камнями), раздражающем типе в смешной шляпе и эстонском иммигранте из Швеции.

В 2008 Kreisiraadio выиграли на конкурсе Eurolaul с песней Leto svet (серб. Летний свет). Композиция была исполнена на финском и немецком языках, с примесью бессвязных слов из сербского языка. Песня победила на Eurolaul с подавляющим числом голосов (расстояние от 2-го места более чем в 30 000 гол.), однако на Евровидении песня так и не прошла в финал, заняв в первом полуфинале предпоследнее место (18, 8 очк.). Эстонские критики назвали этот результат ожидаемым; по их мнению, юмор коллектива не всегда понятен у себя на родине, не говоря уже и об остальной Европе.

Один из участников коллектива — Тармо Лейнатамм ушёл из жизни 13 октября 2014 года после продолжительной болезни.

Ссылки 
 Официальная страница группы
 Слова песни Leto Svet
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Музыкальные коллективы Эстонии
Комики
Участники «Евровидения-2008»
Представители Эстонии на «Евровидении»